Кременчу́гская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Кременчугская улица — улица в Москве.
 Кременчугская улица — улица в Нижнем Новгороде.
 Кременчугская улица — улица в Санкт-Петербурге.

Украина 
 Кременчугская улица — улица в Краматорске.
 Кременчугская улица — улица в городе Полтаве.
 Кременчугская улица — улица в Харькове.
 Кременчугская улица — улица в Херсоне.